Kaos ou KAOS peut faire référence à :
 Kaos, un personnage du manga Gunnm ;
 Kaos, un roi géorgien de Mtskheta ;
 Kaos, un film italien des frères Paolo et Vittorio Taviani, sorti en 1984 ;
 Kaos, un manga d'Osamu Tezuka ;
 Kaos, un magazine ;
 Kaos Studios, un studio de développement de jeux vidéo ;
 Radio K.A.O.S., un album de Roger Waters, sorti en 1987 ;
 Breakbeat Kaos, un label indépendant de drum and bass ;
 Kaos, un personnage antagoniste de la série de jeux vidéo Skylanders ;
 KaOS, une distribution Linux basée sur KDE/Qt, dédiée aux architectures compatibles amd64.